Osiedle Stare Miasto w Kole
 Stare Miasto w Nowym Sączu
 Osiedle Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim
 Osiedle Stare Miasto w Poznaniu
 Osiedle Stare Miasto w Zamościu
 osiedle Stare Miasto w Zgierzu

Zobacz też:
 Stare Miasto

Stare Miasto